PNV ist die Abkürzung für:
 Personennahverkehr
 Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), eine baskisch-nationalistische Partei
 Partito Nasional Veneto, eine politische Bewegung in der italienischen Region Venetien

p.n.V. ist die Abkürzung für:
 Potenzielle natürliche Vegetation

Abkürzung